GaaS:
 Арсенид галлия (GaAs) —  химическое соединение галлия и мышьяка
 Games as a service (GaaS, Игры как услуга) —  одна из форм предоставление доступа к видеоиграм